Трикозановая кислота С22Н45COOH — одноосновная карбоновая кислота алифатического ряда с нечетным числом атомов углерода в цепи. Соли — трикозаноаты.

Название: от  (treis eikosi) — «двадцать три».

Физические свойства 
Т. пл. 79,1 °C; т. заст. 78,7 °C (по другим источникам т. пл. 78,7 °C; 79 °C).

Химические свойства 
Химические свойства аналогичны свойствам других предельных жирных кислот.

Нахождение в природе 
Трикозановая кислота, как и большинство жирных кислот с длинной цепью и с нечетным числом атомов углерода, в природе встречается редко и в низких концентрациях — в основном, в составе липидов клеточных мембран высших растений.

Трикозановая кислота также обнаружена в небольшом количестве в составе липофильных компонентов плодовых тел опят и в масле семян сладкого перца, в рододендронах, в пшенице.

Получение и синтез 
Содержится в соответствующих фракциях синтетических жирных кислот.

Использование

В медицине 
Динамика содержания трикозановой кислоты наряду с другими жирными кислотами в плазме крови рассматривается как потенциально возможный метод диагностирования стенокардии.

В промышленности 
Смеси высокомолекулярных жирных кислот (генейкозановой, бегеновой, трикозановой, лигноцериновой и пентакозановой являются сырьём для приготовления синтетических солидолов и консистентных смазок.

Литература 
 А. Л. Терней. Современная органическая химия. Том 2. — Мир, 1981. — с. 103

Ссылки 
 Каталог реактивов и оборудования

Примечания 

Предельные карбоновые кислоты
Одноосновные карбоновые кислоты